Фёдор Борисович Ромодановский († 1573) — воевода и боярин в царствование Ивана IV Васильевича Грозного. 

Второй сын князя Бориса Васильевича Ромодановского.

Биография 
Воевода в Нижнем Новгороде "за городом" (1538), Владимире, в полку левой руки (ноябрь 1542 и 1544) и в том же году состоял воеводою во Владимире же, в сторожевом полку. Должен был идти из Галича во главе сторожевого полка на казанские места, но поход не состоялся (сентябрь 1543). Воевода в передовом полку в Суздале (1545), Муроме в передовом полку от "Казанской украины" (1550), в том же году послан воеводой на Укречь. На посту 2-го воеводы в Васильгороде (осень 1550). Тысячник 3-й статьи из Стародубских князей (1550).  "Как Свияжской город поставили, царь и великий князь повелел ему с другими воеводами там годовати" (1552). После взятия Казани, князь Фёдор Борисович находясь воеводою в передовом полку, выехал по приказу царя из Казани на судах в Нижний Новгород (1554). Сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь 60 рублей (13 сентября 1554). Пожалован в бояре (май 1555). Назначен воеводою в Казани (1555). 

Родовая вотчина Фёдора Борисовича в Стародубе Ряполовском была отписана в опричнину.

Постригся в монахи с именем Феодорита (1555). Делал крупные пожертвования в монастыри: дал вклад Симонову монастырю 50 рублей (1561/62), Кирилло-Белозёрскому монастырю 50 рублей (1563/64), 50 рублей Иосифо-Волоколамскому монастырю (1564/65), 100 рублей в Троице-Сергиев монастырь (1565/66). Упомянут послухом, как князь Феодорит Ромодановский, в дарственной Троице-Сергиевому монастырю (1568/69).

Скончался Фёдор Борисович в монашестве и погребен в Троице-Сергиевой лавре († 1573), бездетен.

Литература 

 А.А. Зимин. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л. АН СССР. 1950 г.
 Разрядная книга 1495-1598 г. М. 1966 г.
 П.Н. Милюков. Древнейшая Разрядная книга официальной редакции (по 1565). М. 1901 г.
 
 Список погребённых в Троицкой Сергиевой Лавре от основания оной до 1880 г. М. 1966 г.

Фёдор
Умершие в 1573 году
Воеводы Казани
Персоналии по алфавиту